Tonight's the Night kan syfta på:

 Tonight's the Night (album av The Shirelles) – (1961)
 Tonight's the Night (album av Neil Young) – (1975)
 Tonight's the Night (Gonna Be Alright) – singel av Rod Stewart (1976)
 Tonight's the Night (Martin Stenmarck-singel) – singel av Martin Stenmarck (2011)